Jméno Josef Přibyl nosí více osobností:

 Josef Přibyl (šachista) (* 1947), český šachista
 Josef Přibyl (zápasník) (1904–1968), český zápasník